«Золота́я кре́пость» (, Sonar Kella) — приключенческий фильм 1974 года индийского режиссёра Сатьяджита Рая. Фильм снят по одноимённому роману Сатьяджита Рая.

Сюжет 
Мальчика Мукула преследуют воспоминания о своей прошлой жизни. Доктор Хаджра, парапсихолог, берётся вылечить мальчика. Обнаружив некоторые рисунки Мукула, на которых нарисованы сцены из прошлого, доктор Хаджра предполагает, что крепость на рисунках может находиться в штате Раджастхан. Доктор Хаджра решает съездить с Мукулом в Раджастхан, в надежде, что это поможет в лечении.

Во время путешествия Мукула похищают бандиты. Спасти ребёнка берётся сыщик-любитель Прадош Митра по прозвищу Фелуда вместе со своим помощником Тапешем.

В ролях

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
  
  
 «Золотая крепость» на сайте satyajitray.org

Приключенческие фильмы Индии
Семейные фильмы Индии
Фильмы на бенгальском языке
Экранизации произведений Сатьяджита Рая
Фильмы Индии 1974 года